Big Syke (22 ноября 1968, Инглвуд, Калифорния — 5 декабря 2016, Хоторн, Калифорния) — американский рэпер.

Биография 
В 1990 году Big Syke формирует группу Evil Mind Gangstas, они выпускают альбом All Hell Breakin Loose, который распродавался с багажника автомобиля.

В 1994 году становится участником группы Thug Life, созданной Тупаком Шакуром, также в состав группы вошли сводный брат Тупака — «Mopreme», «Macadoshis» и «Rated R», выпустив единственный альбом Thug Life Vol. 1 в 1994 году, в 1995 группа распадается в связи с тем, что Тупака Шакура сажают в тюрьму. Когда Тупак выходит из тюрьмы, Big Syke присоединяется ко второй группе Тупака Outlawz, под псевдонимом Mussolini, пробыв в группе пару месяцев Биг Сайк ушёл из группы в соло из-за коммерческих вопросов на лейбле Death Row.

В 1996 году выпускает сольный альбом Be Yo’ Self, также появляется на альбомах «C-Bo» и «Spice 1» в качестве гостя. В 96 умирает друг Тупак Шакур от пулевых ранений, через два месяца кузен Тупака — Yafeu «Kadafi» Fula был найден убитым в доме на лестничной площадке. Big Syke уходит в тень.

В 2001 году Big Syke возвращается — выпускает второй соло-альбом Big Syke Daddy — на альбоме принимают участие Dj Quick и E-40, на своём инди-лейбле Ride On Um Records, D3 Entertainment занималась дистрибуции альбомов. Позже в 2001 Big Syke объединяет участников групп «Thug Life» и «Outlawz» в проекте под названием «Thug Law», вместе они выпускают альбом «THUG LAW: CHAPTER 1».

В 2007 году Big Syke записывал пятый сольный альбом Black Thunder альбом готов был к выпуску. Журнал XXL и телеканал Fox Television высказали предположение, что в организации убийства Notorious B.I.G. участвовал Big Syke, из-за этого Сайк потерял контракт с лейблом, и альбом так и не выпустили.

5 декабря 2016 года Big Syke был найден мёртвым в своём доме в Хоторне, Калифорния. Согласно отчётам, смерть была естественная.

Дискография

Сольные альбомы 
 Be Yo’ Self (1996)
 Big Syke Daddy (2001)
 Street Commando (2002)
 Big Syke (2002)
 Black Thunder (2011)

Синглы

Другие проекты

Примечания 

Рэперы США
Джи-фанк-исполнители